Agostino Bassi (1773 – 1856)), een Italiaanse wetenschappe
 Chantal Bassi (1950), een zangeres 
 Giorgio Bassi (1934),  een voormalig Italiaans Formule 1-coureur
 Laura Bassi (1711 – 1778), een Italiaans hoogleraar in de natuurkunde 

Overige:
 Bassi (departement), departement in Burkina Faso